Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Apia International Sydney 2014 der Damen. Insgesamt nahmen 48 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 3. bis 5. Januar stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Sydney